Motorradsport ist das Fahren von Motorrädern und Motorradgespannen im sportlichen Wettkampf.

Geregelt wird der Motorradsport weltweit von der Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), europaweit von der Union Européenne de Motocyclisme (UEM).

Befestigte Rundstrecke

Internationale Meisterschaften 
 Motorrad-Weltmeisterschaft
500-cm³-Klasse (Prototypen bis 500 cm³, 1949–2001) → MotoGP-Klasse (Prototypen bis 800 cm³, 2007–2011; Prototypen bis 1000 cm³, 2002–2006, seit 2012)
 350-cm³-Klasse (Prototypen bis 350 cm³, 1949–1982)
 250-cm³-Klasse (Prototypen bis 250 cm³, 1949–2009) → Moto2-Klasse (Prototypen bis 600 cm³, Einheitsmotor von Honda 2010–2018, seit 2019 von Triumph)
 125-cm³-Klasse (Prototypen bis 125 cm³, 1949–2011) → Moto3-Klasse (Prototypen bis 250 cm³, seit 2012)
 50-cm³-Klasse (Prototypen bis 50 cm³, 1962–1983) →  80-cm³-Klasse (Prototypen bis 80 cm³, 1984–1989)
 Superbike-Weltmeisterschaft (seriennahe Motorräder bis 1300 cm³, seit 1988)
 Supersport-Weltmeisterschaft (seriennahe Motorräder bis 600 cm³, seit 1999)
 Supersport-300-Weltmeisterschaft (seriennahe Motorräder bis 300 cm³, seit 2017)
 Formel 750 (1973–1979, seriennahe Motorräder bis 750 cm³)
 Formula TT (1977–1989, seriennahe Motorräder)
 Formula I – Viertakter von 600 bis 1000 cm³ und Zweitakter von 350 bis 500 cm³
 Formula II – Viertakter von 400 bis 600 cm³ und Zweitakter von 250 bis 350 cm³
 Formula III – Viertakter von 200 bis 400 cm³ und Zweitakter von 125 bis 250 cm³
 FIM Endurance World Championship (Serienmotorräder bis 1000 cm², seit 1980)
 FIM Sidecar World Championship
 FIM Supermoto World Championship
 Internationale Deutsche Supermoto Meisterschaft

Europäische Meisterschaften 
 Motorrad-Europameisterschaft (1924–1939, 1947–1948, 1961, seit 1981)
 Superstock 1000 (bis 1000 cm³)
 Supersport 600 (bis 600 cm³)
 Moto3 (bis 250 cm³)

Nationale Meisterschaften 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (1950–1990, in Klassen von 50 bis 500 cm³)

Langstreckenrennen 
 8 Stunden von Suzuka
 24 Stunden von Le Mans
 Bol d’Or gefahren auf dem
 Circuit Paul Ricard (1978–1999, seit 2015)
 Circuit de Nevers Magny-Cours (2000–2014)
 24 Stunden von Lüttich gefahren auf dem Circuit de Spa-Francorchamps

Rennen ohne WM-Status 
 Daytona 200 gefahren auf dem
 Daytona Beach Road Course (1937–1941 und 1947–1960)
 Daytona International Speedway (zurzeit Superbike-Klasse, seit 1961)

Motorradmarkenpokale 

 Yamaha-Cup (Typenpokal mit von 1978 bis 1998 wechselnden Typen; von 1999 bis 2017 Yamaha-R6-Cup)
 MZ-Cup (Typenpokal, seit 1997 durchgehend und ausschließlich mit MZ Skorpion)

Straßenrennen 
 Isle of Man TT gefahren auf dem Snaefell Mountain Course (alle Klassen, seit 1907)
 TTXGP (Elektromotorräder, 2009) → TT Zero (Elektromotorräder, seit 2010)
 Macau Grand Prix gefahren auf dem Guia Circuit (neben Automobilen zurzeit seriennahe Motorräder bis 1000 cm³, seit 1967)
 Manx Grand Prix gefahren auf dem Snaefell Mountain Course
 North West 200
 Ulster Grand Prix (alle Klassen, 1922–1939 und seit 1946)

Gelände 
 Motocross
 Endurosport
 Trial
 Hillclimbing (ohne FIM-Weltmeisterschaftstitel)
 Rallye Raid wie z. B. Africa Eco Race oder Rallye Paris-Dakar

Bahn 
 Langbahnrennen (Rennen auf Sand- oder Grasbahnen mit einer Länge von bis zu 1200 m)
 Speedway (Rennen auf kurzen Sandbahnen bis 400 m)
 Dirttrack oder Flattrack (in den USA)
 Eisspeedway

Sonstige Formen 
 Auto Race (Ōto Rēsu) (Japanische Ovalrennen um Wetteinsätze)
 Bergrennen
 Freestyle Motocross
 Motoball (Fußball auf Motorrädern)
 Motorradbiathlon
 Supermono (Einzylindermotoren bis 800 cm³)
 Beschleunigungsrennen mit speziell aufgebauten Drag Bikes
 Skijöring

Siehe auch 

 Café Racer und Clubmansport
 Historischer Motorradsport
 Liste tödlich verunglückter Motorradrennfahrer

Weblinks 

 

 
Motorsportart